

Cinema e televisione 
 Graceland – serie televisiva statunitense del 2013
 Graceland – film del 2012 diretto da Ron Morales

Geografia 
 Graceland – residenza di Elvis Presley a Memphis (Tennessee)

Letteratura 
 GraceLand – romanzo di Chris Abani del 2004
 Graceland – romanzo di Bethan Roberts del 2019

Musica 
 Graceland – album di Paul Simon del 1986
 Graceland – singolo di Paul Simon del 1986, dall'album Graceland